Janusz Gancarczyk (1984-), joueur polonais de football ; 
 Seweryn Gancarczyk (1981-), joueur polonais de football.